Wood (Dacota do Sul) 
Condado de Wood (Ohio)

Outros 
Holy Wood
Ed Wood (filme)
Norwegian Wood 
Wood (asteróide 1660)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música